Трофей чемпионов по хоккею на траве среди женщин 2004 () — 12-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 6 по 14 ноября 2004 года на стадионе «Jockey Club de Rosario» в городе Росарио, Аргентина.

Победителями Трофея чемпионов (в 3-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, победившая в финале сборную Германии со счётом 2:0. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Аргентины, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Австралии со счётом 3:2.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — победители Трофея чемпионов 2003 года
  — чемпионы Олимпийских игр 2004
  — 2-е место на летних Олимпийских играх 2004
  — 4-е место на летних Олимпийских играх 2004
  — 6-е место на летних Олимпийских играх 2004

Результаты игр 
Время начала матчей дается по UTC−03:00

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Награды

Статистика

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Official Страница Трофея чемпионов среди женщин 2004 на официальном сайте FIH
 Официальный сайт турнира
 Results book
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 2004 на сайте todor66.com

См. также 
 Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 2004

2004
Ноябрь 2004 года
Спорт в Аргентине в 2004 году
2004 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Аргентине
Международные спортивные соревнования в Росарио